Darlington ist die Bezeichnung für

 ein elektronisches Bauteil, siehe Darlington-Transistor
 ein Kernkraftwerk in Kanada, siehe Kernkraftwerk Darlington
 ein Kap in der Antarktis, siehe Kap Darlington
 eine Rennstrecke in South Carolinam, siehe Darlington Raceway

Orte

in Australien:
 Darlington (South Australia), Stadtteil von Adelaide

in England:
 Darlington
 Darlington (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Borough of Darlington, ein Verwaltungsbezirk mit dem Status eines Borough

in den Vereinigten Staaten:
 Darlington (Alabama)
 Darlington (Florida)
 Darlington (Idaho)
 Darlington (Indiana)
 Darlington (Kalifornien)
 Darlington (Louisiana)
 Darlington (Maryland)
 Darlington (Missouri)
 Darlington (New Jersey)
 Darlington (North Carolina)
 Darlington (Ohio)
 Darlington (Pennsylvania)
 Darlington (Rhode Island)
 Darlington (South Carolina)
 Darlington (Washington)
 Darlington (Wisconsin), im Lafayette County
 Darlington (Town, Wisconsin), Town(ship) im Lafayette County
 Darlington Corners (Pennsylvania)
 Darlington Heights (Virginia)
 Darlington Woods (Indiana)

Personen:
 Cyril Dean Darlington (1903–1981), englischer Botaniker und Genetiker
 Edward Darlington (1795–1884), US-amerikanischer Politiker
 Isaac Darlington (1781–1839), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan Darlington (* 1956), englischer Dirigent
 Philip J. Darlington (1904–1983), US-amerikanischer Insektenkundler und Zoogeograph
 Sidney Darlington (1906–1997), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Smedley Darlington (1827–1899), US-amerikanischer Politiker
 William Darlington (1782–1863), US-amerikanischer Politiker und Botaniker

im NRHP gelistete Objekte:
 Darlington Agency Site, in El Reno, Oklahoma, ID-Nr. 73001557
 Darlington Covered Bridge, in Darlington, Indiana, ID-Nr. 90001782
 Darlington Downtown Historic District, in Darlington, South Carolina, ID-Nr. 06000546
 Darlington Historic District, in Darlington, Maryland, ID-Nr. 87001571
 Darlington Industrial Historic District, in Darlington, South Carolina, ID-Nr. 88000062
 Darlington Memorial Cemetery, in Darlington, South Carolina, ID-Nr. 05000576
 Darlington Schoolhouse, in Darlington, New Jersey, ID-Nr. 08000175

Siehe auch:
 Darlington Township